Octet (informàtica)
 Octet (forma musical)
 Regla de l'octet (química)
 Estat octet (física)